Calyceraceae – rodzina roślin z rzędu astrowców. Obejmuje 8 rodzajów z blisko 50 gatunkami. Rośliny te są najbardziej zróżnicowane w Ameryce Południowej w Andach na południe od Boliwii, ale obecne są poza tym w niemal całej południowej części tego kontynentu.

Morfologia 

Rośliny jednoroczne i byliny o liściach pojedynczych, skrętoległych, bez przylistków, często skupionych w rozecie przyziemnej, o blaszce całobrzegiej do pierzastosiecznej. Kwiaty, zwykle obupłciowe, skupione są w kwiatostanach główkowatych, pojedynczych lub złożonych. Kwiatostany wsparte są 1 lub 2 rzędami listków okrywy. Działek kielicha jest najczęściej 5 i są zrośnięte, z drobnymi ząbkami na szczycie. Płatków też 5 (rzadko 4 lub 6) jest złączonych w rurkę z wolnymi końcami. Pręcików jest tyle samo ile płatków. Zalążnia jest dolna, złożona z dwóch owocolistków, ale z pojedynczą komorą z pojedynczym zalążkiem. Pojedyncza szyjka słupka zwieńczona jest główkowatym znamieniem. Owocami są niełupki tkwiące w trwałym kielichu, u niektórych gatunków z kolcami.

Od podobnych i blisko spokrewnionych astrowatych różnią się pozycją zalążni, główkowatym znamieniem i brakiem włosków kielichowych.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana dla rodziny astrowatych w rzędzie astrowców Asterales reprezentującym klad astrowych w obrębie okrytonasiennych.

 Wykaz rodzajów
 Acicarpha Juss.
 Anachoretes S.Denham & Pozner
 Asynthema S.Denham & Pozner
 Boopis Juss.
 Calycera Cav.
 Gamocarpha DC.
 Leucocera Turcz.
 Moschopsis Phil.

Przypisy